Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2012 des Internationaux de France de tennis.

Primes et points

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Robin Söderling, finaliste en 2009 et 2010, déclare forfait pour le tournoi. Il souffre d'un syndrome de fatigue chronique à la suite d'une mononucléose infectieuse contractée pendant l'été 2011. Il est remplacé par l'Espagnol Daniel Gimeno-Traver.
 Le numéro 10 mondial Mardy Fish renonce aussi à participer au tournoi en raison de sa fatigue. Il est remplacé par le Canadien Frank Dancevic. Pablo Cuevas (blessure au genou), Pere Riba (blessure à la jambe gauche), Kei Nishikori (blessure aux abdominaux) et le quart de finaliste de l'an passé, Gaël Monfils déclarent aussi forfaits. Ils sont remplacés par Blaž Kavčič et Simone Bolelli.

Pendant le tournoi 
 Nicolas Mahut bat pour la première fois de sa carrière Andy Roddick, première tête de série du tournoi à être éliminée (6-3, 6-3, 4-6, 6-2).
 Lors du match entre Arnaud Clément et Alex Bogomolov, sur la balle de match pour le Français (, 5-4, avantage Clément), l'Américain, pris d'une crampe à la cuisse sur le point précédent, tente un service mais n'arrive pas à pousser sur sa jambe et ne frappe pas la balle et décide alors d'abandonner.
 13 Français (sur 17) se sont qualifiés pour le second tour des Internationaux de France, pour la  depuis 1971.
 Paul-Henri Mathieu remporte le  long match de l'ère Open à Roland-Garros face à John Isner après un combat de , conclu sur le score de 18-16 dans le dernier set. C'est aussi le match comptant le plus grand nombre de jeux à Roland-Garros depuis l'introduction du tie-break en 1973.
 Match gagné après avoir sauvé une/plusieurs balle(s) de match :
 Arnaud Clément contre Alex Bogomolov (1 )
 Fabio Fognini contre Viktor Troicki (2 )
 Kevin Anderson contre Rui Machado (4 )
 Marcel Granollers contre Malek Jaziri (3 )
 Novak Djokovic contre Jo-Wilfried Tsonga (4 )
 Match gagné après avoir été mené de 2 sets :
 Paul-Henri Mathieu contre Björn Phau ()
 Michael Berrer contre Jürgen Melzer ()
 Novak Djokovic contre Andreas Seppi (1/8 de finale)
 Roger Federer contre Juan Martín del Potro (1/4 de finale)
 Abandons : Alex Bogomolov (), Feliciano López (), João Souza (), Frank Dancevic () et Igor Andreev ().
 Pendant son match contre Tommy Haas, Richard Gasquet a gagné 14 jeux consécutifs face à l'allemand, remportant ainsi son match (6-7, 6-3, 6-0, 6-0).
 En s'inclinant en 4 manches face à Roger Federer en huitième de finale, le lucky loser belge David Goffin fait mieux que son compatriote Dick Norman qui était le dernier lucky loser à atteindre les huitièmes de finale d'un Grand Chelem, en 1995 à Wimbledon, et qui s'était incliné en 3 sets face à Boris Becker.
 En battant le Suisse Stanislas Wawrinka en huitièmes de finale, Jo-Wilfried Tsonga devient le premier Français à avoir atteint les quarts de finale dans les quatre tournois du Grand Chelem depuis Jean Borotra.

 En huitième de finale, Rafael Nadal élimine l'Argentin Juan Mónaco en marquant 17 jeux d'affilée : après avoir été mené 1-2, il s'impose finalement 6-2, 6-0, 6-0.
 Les Espagnols Rafael Nadal, David Ferrer et Nicolás Almagro rejoignent les quarts de finale sans avoir concédé un seul set.
 Roger Federer se qualifie pour sa  de Grand Chelem, égalant ainsi le record de Jimmy Connors.
 Andy Murray est le seul joueur du Big Four à ne pas atteindre les demi-finales.
 David Ferrer atteint les demi-finales du tournoi pour la première fois de sa carrière.
 Rafael Nadal atteint la finale sans concéder un seul set. Il atteint également sa  de Grand Chelem consécutive et sa septième finale de Roland-Garros en huit ans.
 Avant même que la finale ne soit jouée, son futur résultat était obligatoirement historique : soit Rafael Nadal devenait le joueur le plus titré de l'histoire du tournoi avec une , soit Novak Djokovic devenait le deuxième joueur de l'ère Open à remporter les quatre titres du Grand Chelem d'affilée.
 La finale est interrompue une première fois dans l'après-midi, le match reprendra environ une heure plus tard avant d'être de nouveau interrompue aux alentours de 19 heures. Près d'une heure plus tard les organisateurs annoncent le report au lendemain à 13 heures. Il n'était plus arrivé depuis 1973 que la finale ne puisse se disputer en totalité le dimanche.
 En gagnant la finale, Rafael Nadal remporte son  Roland-Garros. Il s'empare ainsi seul du record de nombre de titres à Paris qu'il détenait avec Björn Borg.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Simple messieurs des Internationaux de France
Internationaux de France de tennis 2012